Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1979 – drugie mistrzostwa świata B w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do IO 1980. Odbył się w dniach 22 lutego 1979 – 3 marca 1979 roku w Hiszpanii.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 9–12

Faza pucharowa 
Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1979
1979 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Hiszpanii
1979 w Hiszpanii